Plaats in Indonesië
 Pasirwaru (Mancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Pasirwaru (Blubur Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java